August Batsch, Duits natuurvorser en mycoloog
 Mieczysław Batsch, Pools voetballer